João Bosco de Castro Teixeira é um professor brasileiro.

Foi Diretor da Faculdade Salesiana de Vitória (ES) e foi o 1º Diretor-Executivo da Funrei (hoje UFSJ) no período de 1987 a 1994. Já atuou também como Secretário Municipal de Educação de São João del-Rei no período de 2004 a 2007.

Foi professor do Departamento de Filosofia e Métodos da UFSJ.

Reitores da Universidade Federal de São João del-Rei
Professores da Universidade Federal de São João del-Rei